ZPK steht für:
 Verband der Schweizerischen Zellstoff-, Papier- und Kartonindustrie
 Zeitschrift für Protestantismus und Kirche
 Zentr Podgotowki Kosmonawtow imeni Ju. A. Gagarina, siehe Juri-Gagarin-Kosmonautentrainingszentrum
 Zentrum Paul Klee

zpk steht für:
 Tlacolulita-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

Abkürzung